R170 ou R-170 peut faire référence à :
 Éthane, selon la liste de réfrigérants ;
 Mercedes-Benz R 170, première génération de la Mercedes-Benz Classe SLK ;
 Route québécoise 170 (R-170), reliant Métabetchouan–Lac-à-la-Croix à  Saint-Siméon.